Вандерлей Сезар да Силва (; род. 3 июля 1976, Куритиба, Парана, Бразилия) — бразильский боец смешанных единоборств. Выступал в японской организации Pride и американской организации UFC. Чемпион Pride в средней весовой категории. Победитель Гран-при Pride в средней весовой категории, призёр Гран-при Pride в среднем весе и полуфиналист в свободной весовой категории. Силва известен агрессивным стилем борьбы, изобилущим ударами, в том числе коленями из муай-тая; большинство его поединков заканчиваются нокаутом или прекращением боя рефери из-за ударов.

Спортивная карьера 
В муай-тай Вандерлей провел 15 боев и все их выиграл досрочно. Он дважды становился чемпионом Бразилии по тайскому боксу. В возрасте 20 лет Сильва перешёл в MMA.

Сильва начал заниматься под руководством тренера Рудимера Федриго в Чут Бокс Академии, в его родном городе Куритиба, Бразилия. Хотя он специализируется на муай-тае, он также обучался бразильскому джиу-джитсу с тренером Кристиано Марчелло, и получил чёрный пояс при Карлосе Грейси младшем в 2003 году. Вандерлею Сильве в Бразилии дали прозвище «Бешеная собака» из-за его агрессивного стиля. Он являлся чемпионом IVC в полутяжелом весе, чемпионом Pride в среднем весе, и победителем Гран При Pride 2003 года в среднем весе.

В 2007 году Вандерлей переехал из Бразилии в Соединенные Штаты, и стал тренироваться в зале Экстрим Кутюр в Лас Вегасе. Предпочитая более агрессивную атмосферу занятий, как в Чут Бокс — он открыл свой собственный спортзал The Wand Fight Team Training & Conditioning Cente, в Лас Вегасе. Сильва в настоящее время обучает там вместе с бывшим тренером Чут Бокса — Рафаэлем Кордейро.

Награды и титулы 
Вандерлей Сезар да Силва, специалист в смешанных боевых искусствах (). Чемпион мира в смешанных боевых искусствах в средней весовой категории по версии Pride (2001—2007 гг.). Победитель Гран-при Pride в средней весовой категории (2003 г.), призёр Гран-при Pride в среднем весе (2005 г.) и полуфиналист в свободной весовой категории в (2006 г.). Чемпион мира по вале-тудо в средней весовой категории по версии IVC (1999 г.).

В рамках UFC выступления Силвы отмечались такими премиями:
 «Бой вечера» (3 раза)
 «Нокаут вечера» (3 раза)

Журнал «Wrestling Observer Newsletter» дважды признал Вандерлея Силву бойцом года: в 2001 и 2004 гг. Его бои с Хидэхико Ёсидой и Куинтоном Джексоном «Wrestling Observer Newsletter» признал лучшими боями 2003 и 2004 гг. Бой Силвы против Чака Лидделла получил премию «Бой года» от издания «Fighters Only» и «Inside Fights» в 2008 г.

Статистика выступлений в ММА 

|-
| Поражение
| align=center| 35-14-1 (1)
| Куинтон Джексон
| TKO (удары)
| Bellator 206
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:32
| Сан-Хосе, США
|
|-
| Поражение
| align=center| 35-13-1 (1)
| Чейл Соннен
| Единогласное решение
| Bellator 180
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Нью-Йорк, США
|
|-
| Победа
| align=center| 35-12-1 (1)
| Брайан Стэнн
| KO (удары)
| UFC on Fuel TV: Silva vs. Stann
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:08
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Поражение
| align=center| 34-12-1 (1)
| Рич Франклин
| Единогласное решение
| UFC 147
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Белу-Оризонти, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 34-11-1 (1)
| Кунг Ле
| TKO (удары коленями и удары руками)
| UFC 139
| 
| align=center| 2
| align=center| 4:49
| Сан-Хосе, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 33-11-1 (1)
| Крис Лебен
| KO (удары)
| UFC 132
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:27
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 33-10-1 (1)
| Майкл Биспинг
| Единогласное решение
| UFC 110
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сидней, Австралия
| 
|-
| Поражение
| align=center| 32-10-1 (1)
| Рич Франклин
| Единогласное решение
| UFC 99
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Кёльн, Германия
|
|-
| Поражение
| align=center| 32-9-1 (1)
| Куинтон Джексон
| KO (удар)
| UFC 92
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:21
| Лас-Вегас, США
|
|-
| Победа
| align=center| 32-8-1 (1)
| Кит Джардин
| KO (удары)
| UFC 84
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:36
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 31-8-1 (1)
| Чак Лидделл
| Единогласное решение
| UFC 79
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 31-7-1 (1)
| Дэн Хендерсон
| KO (удары)
| Pride 33
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:08
| Лас-Вегас, США
| 
|-
| Поражение
| align=center| 31-6-1 (1)
| Мирко Филипович
| KO (хай-кик)
| Pride Final Conflict
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:26
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 31-5-1 (1)
| Кадзуюки Фудзита
| TKO (удары и )
| Pride Critical Countdown
| 
| align=center| 1
| align=center| 9:21
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 30-5-1 (1)
| Рикарду Арона
| Раздельное решение
| Pride Shockwave 2005
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
|Поражение
| align=center| 29-5-1 (1)
| Рикарду Арона
| Единогласное решение
| Pride Final Conflict 2005
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 29-4-1 (1)
| Кадзухиро Накамура
| TKO (удары)
| Pride Critical Countdown 2005
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:24
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 28-4-1 (1)
| Хидэхико Ёсида
| Раздельное решение
| Pride Total Elimination 2005
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Осака, Япония
| 
|-
|Поражение
| align=center| 27-4-1 (1)
| Марк Хант
| Раздельное решение
| Pride Shockwave 2004
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 27-3-1 (1)
| Куинтон Джексон
| KO (удар коленом)
| Pride 28
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:26
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 26-3-1 (1)
| Юки Кондо
| KO (удары ногами)
| Pride Final Conflict 2004
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:46
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 25-3-1 (1)
| Икухиса Минова
| KO (удары)
| Pride Bushido 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 24-3-1 (1)
| Куинтон Джексон
| TKO (удары коленями)
| Pride Final Conflict 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 6:28
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 23-3-1 (1)
| Хидехико Ёсида
| Единогласное решение
| Pride Final Conflict 2003
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 22-3-1 (1)
| Кадзуси Сакураба
| KO (удар)
| Pride Total Elimination 2003
| 
| align=center| 1
| align=center| 5:01
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 21-3-1 (1)
| Хиромицу Канехара
| TKO (остановка углом)
| Pride 23
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:40
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 20-3-1 (1)
| Тацуя Ивасаки
| TKO (удар ногой в голову и добивание)
| Pride Shockwave
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:16
| Токио, Япония
| 
|-
| Ничья
| align=center| 19-3-1 (1)
| Мирко Филипович
| Ничья
| Pride 20
| 
| align=center| 5
| align=center| 3:00
| Иокогама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 19-3 (1)
| Киёси Тамура
| KO (удар)
| Pride 19
| 
| align=center| 2
| align=center| 2:28
| Сайтама, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 18-3 (1)
| Александр Оцука
| TKO (остановка боя врачом)
| Pride 18
| 
| align=center| 3
| align=center| 2:02
| Фукуока, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 17-3 (1)
| Кадзуси Сакураба
| TKO (остановка боя врачом)
| Pride 17
| 
| align=center| 1
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 16-3 (1)
| Сюнго Ояма
| TKO (удары)
| Pride 14
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:30
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 15-3 (1)
| Кадзуси Сакураба
| TKO (удары коленями и соккер-кик)
| Pride 13
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:38
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 14-3 (1)
| Дэн Хендерсон
| Единогласное решение
| Pride 12
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Сайтама, Япония
|
|-
| 
| align=center| 13-3 (1)
| Гилберт Ивел
| Не состоялся (пинок в пах)
| Pride 11
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:21
| Осака, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 13-3
| Гай Мецгер
| KO (удары)
| Pride 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:45
| Сайтама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 12-3
| Тодд Медина
| KO (удары коленями)
| Meca Vale Tudo 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:39
| Куритиба, Бразилия
|
|-
|Поражение
| align=center| 11-3
| Тито Ортис
| Единогласное решение
| UFC 25
| 
| align=center| 5
| align=center| 5:00
| Токио, Япония
| 
|-
| Победа
| align=center| 11-2
| Боб Схрейбер
| Болевой приём (сзади)
| Pride Grand Prix 1st Round
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:42
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 10-2
| Даидзиро Мацуи
| Единогласное решение
| Pride 8
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Токио, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 9-2
| Карл Маленко
| Единогласное решение
| Pride 7
| 
| align=center| 2
| align=center| 10:00
| Иокогама, Япония
|
|-
| Победа
| align=center| 8-2
| Тони Петарра
| KO (удар коленом)
| UFC 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:53
| Бирмингем, Алабама, США
|
|-
| Победа
| align=center| 7-2
| Юджин Джексон
| TKO (удары)
| IVC 10: World Class Champions
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:32
| Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 6-2
| Эдриан Серрано
| KO (удары и соккер-кик)
| IVC 9: The Revenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:22
| Аракажу, Бразилия
|
|-
|Поражение
| align=center| 5-2
| Витор Белфорт
| TKO (удары)
| UFC Brazil
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:44
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 5-1
| Майк ван Арсдейл
| KO (удар и хай-кик)
| IVC 6: The Challenge
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:00
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Поражение
| align=center| 4-1
| Артур Мариано
| TKO (остановка боя врачом)
| IVC 2: A Question of Pride
| 
| align=center| 1
| align=center| 13:10
| Сан-Паулу, Бразилия
| 
|-
| Победа
| align=center| 4-0
| Эжидиу да Кошта
| TKO (удары)
| IVC 2: A Question of Pride
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:27
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 3-0
| Шон Бормет
| KO (удар ногой)
| IVC 2: A Question of Pride
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:19
| Сан-Паулу, Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 2-0
| Марселау Барбоса
| TKO (травма плеча)
| Brazilian Vale Tudo 10
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:20
| Бразилия
|
|-
| Победа
| align=center| 1-0
| Дилсон Филью
| KO (удар)
| Brazilian Vale Tudo 6
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:35
| Бразилия
|
|-
|}

Ссылки 
 Профиль Вандерлея Силвы на сайте Sherdog
 Официальный сайт Вандерлея Силвы 
 
 Профиль UFC

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 июля
Родившиеся в 1976 году
Родившиеся в Куритибе
Бойцы смешанных единоборств Бразилии
Чемпионы PRIDE Fighting Championships
Бойцы смешанных единоборств, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил